Межви́ньский () — польская фамилия. Известные носители:

 Межвиньский, Владислав  (1848—1909) — польский оперный певец и педагог.
  (род. 1970) — польский волейболист.
  (1915—1997) — польский политик.
  (род. 1941) — польский католический теолог.